Кривцовка
 Кривцовка — деревня в Щигровском районе Курской области
 Кривцовка — упразднённое в 1967 году село в Камышинском районе Волгоградской области